Trachichthyidae är en familj av fiskar. Trachichthyidae ingår i ordningen beryxartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trachichthyidae 48 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Beryxartade fiskar
Trachichthyidae